|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2004 vond plaats van 4 tot en met 10 oktober 2004 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 30e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Amerikaanse Mashona Washington speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. Beide gingen verloren.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Mashona Washington in twee sets. Sjarapova wist voor de tweede keer het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de vierde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Maria Sjarapova en Tamarine Tanasugarn hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Shinobu Asagoe en Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Jennifer Hopkins en Mashona Washington in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Japanse Asagoe had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik zes.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Japan 2004
Japan